Лувуа () — французская фамилия. Известные носители:

 Лувуа, Камиль ле Телье де (1775—1817) — французский священнослужитель. Член Французской академии.
 Лувуа, Франсуа-Мишель Летелье (1641—1691) — французский политик, государственный секретарь и государственный министр Людовика XIV.